Völckers oder Voelckers ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Völckers (1813–1891), Bürgermeister von Eutin und oldenburgischer Landtagsabgeordneter
 Armin Völckers (* 1963), deutscher Maler und Filmemacher

 Friedrich Carl Völckers (1770–1866), deutscher Arzt und Großherzoglich Oldenburgischer Hofrat
 Hans Hermann Völckers (1886–1977), deutscher Diplomat und Ministerialbeamter, Gesandter in Madrid und Havanna 
 Hortensia Völckers  (* 1957), deutsche Kunsthistorikerin und Politologin, künstlerische Leiterin der Kulturstiftung des Bundes
 Johannes Völckers, deutscher Fußballspieler 
 Jürgen Völckers (1913–1990), deutscher Dirigent, Pianist und Musikwissenschaftler
 Ludwig Völckers (1802–1849), Hofrat und oldenburgischer Landtagspräsident
 Otto Voelckers (auch Otto Völckers; 1888–1957), deutscher Architekt
 Paul Völckers (1891–1946), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg
 Tommy Völckers (1941–2012), deutsche Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Völkers